King se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Phillip Parker King
 Dennis J. King
 Dennis R. King
 F. Wayne King
 George King
 Judith E. King
 Philip Parker King
 Rachael A. King
 R.L. King
 Robert Merrill King
 William King
 Willard V. King